The X Factour foi uma turnê da banda de heavy metal Iron Maiden que durou de 28 de setembro de 1995 a 7 de setembro de 1996. Foi a primeira turnê com o vocalista Blaze Bayley, que estreou no álbum The X Factor.

A turnê começou com os primeiros shows da banda na África e no Oriente Médio antes de continuar pela Europa e pela América do Norte, onde tocaram em lugares menores do que com o antigo vocalista Bruce Dickinson. Bayley sofreu problemas com sua voz durante a parte norte-americana, levando a vários cancelamentos. A turnê acabou na América do Sul, onde a banda tocou em espaços bem maiores, como o festival Monsters of Rock em São Paulo.

Datas da turnê

Setlist
 "Man on the Edge" (do álbum The X Factor, 1995)
 "Wrathchild" (do álbum Killers, 1981)
 "Heaven Can Wait" (do álbum Somewhere In Time, 1986)
 "Lord of the Flies" (do álbum The X Factor, 1995)
 "Fortunes of War" (do álbum The X Factor, 1995)
 "Blood on the World's Hands" (do álbum The X Factor, 1995)
 "Afraid to Shoot Strangers" (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 "The Evil That Men Do" (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 "The Aftermath" (do álbum The X Factor, 1995)
 "Sign of the Cross" (do álbum The X Factor, 1995)
 "2 Minutes to Midnight" (do álbum Powerslave, 1984)
 "The Edge of Darkness" (do álbum The X Factor, 1995)
 "Fear of the Dark" (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 "The Clairvoyant" (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 "Iron Maiden" (do álbum Iron Maiden, 1980)
 "The Number of the Beast" (do álbum Number of the Beast, 1982)
 "Hallowed Be Thy Name" (do álbum Number of the Beast, 1982)
 "The Trooper" (do álbum Piece Of Mind, 1983)
Apresentadas no final da turnê
 "Sanctuary" (no lugar de "The Edge of Darkness")
 "Running Free" (adicionada após a faixa "The Trooper")

Referências

Ligações externas

 Site oficial
 Datas da turnê The X Factour

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1995
Turnês musicais de 1996